«Sea of Flags» (Море флагов) — песня в исполнении австралийской певицы Джессики Маубой. Авторами песни являются Джессика Маубой, Илан Кедрон и Стюарт Крайтон, который служил в качестве продюсера песни. Песня была исполнена Джессикой в прямом эфире 8 мая 2014 года, в качестве своего дебюта в интервал-акте во втором полуфинале конкурса песни «Евровидение-2014», который состоялся в Копенгагене, Дания. Непосредственно после чего сингл был выпущен для скачивания в Австралии и по всей Европе.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релиза

См. также 
 Евровидение-2014

Примечания 

Песни Австралии